In the Bedroom, filme com Sissy Spacek lançado no Brasil como Entre Quatro Paredes
The Block, reality-show australiano lançado em Portugal como Entre Quatro Paredes
Huis clos, peça de Jean-Paul Sartre traduzida no Brasil como Entre Quatro Paredes

Desambiguação